Yoshihito Fujita (Kobe, 13 de abril de 1983) é um futebolista profissional japonês, atacante, milita no Shonan Bellmare.

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Yokohama F. Marinos
Futebolistas do Shonan Bellmare
Futebolistas do Blaublitz Akita